Атена́ () — французская фамилия.

 Атена, Жорж (1877—1953) — французский писатель, историк, искусствовед и журналист.
 Атена, Пьер-Луи (; 1752—1829) — французский технолог, археолог и агроном.

См. также 
 Афина (значения)

Примечания